Die Fußball-Westasienmeisterschaft 2000 war die erste Ausgabe des von der West Asian Football Federation ausgerichteten Turniers und fand vom 23. Mai bis zum 3. Juni 2000 in der jordanischen Hauptstadt Amman statt. Alle Spiele wurden im King Abdullah II Stadium ausgetragen.

Sieger des Turniers wurde die Mannschaft aus dem Iran, die sich im Finale gegen Syrien mit 1:0 durchsetzte. Den Siegestreffer erzielte Sohrab Bakhtiarizadeh nach 36 Minuten. Der Irak, der mit Razzaq Farhan den Torschützenkönig des Turniers stellte, gewann den dritten Platz nach einem 4:1 über Gastgeber Jordanien.

Neben den sechs Mitgliedsstaaten des WAFF waren auch Kasachstan und Kirgisistan als Gäste eingeladen worden, sodass insgesamt acht Mannschaften antraten.

Spiele und Ergebnisse

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

2000
Westasienmeisterschaft
Westasienmeisterschaft 2000
Sportveranstaltung in Amman